Вечер може да се отнася за:
 Вечер, част от денонощието
 Вечер (вестник), северномакедонски вестник
 Вечер (стихосбирка), стихосбирка на Анна Ахматова